Stefan Murr ist der Name folgender Personen:

* Stefan Murr, Pseudonym von Bernhard Horstmann (1919–2008), deutscher Schriftsteller
 Stefan Murr (Schauspieler) (* 1976), deutscher Schauspieler